Mirko Murovic, né le  à Montréal au Canada, est un joueur professionnel suisso-canadien de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Wildcats de Moncton || LHJMQ
| 54 || 10 || 15 || 25 || 10 || || || || ||  
|-
| 1998-1999 || Wildcats de Moncton || LHJMQ
| 69 || 21 || 33 || 54 || 60 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1999-2000 || Wildcats de Moncton || LHJMQ
| 72 || 19 || 51 || 70 || 113 || 7 || 2 || 4 || 6 || 20 
|-
| 2000-2001 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ
| 54 || 20 || 39 || 59 || 50 || 19 || 9 || 11 || 20 || 8 
|-
| 2001-2002 || SC Langnau Tigers || LNA
| 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || HC Lugano || LNA
| 21 || 0 || 3 || 3 || 8 || 13 || 0 || 1 || 1 || 8 
|-
| 2002-2003 || HC Lugano || LNA
| 35 || 3 || 3 || 6 || 22 || 15 || 0 || 4 || 4 || 8 
|-
| 2003-2004 || SC Langnau Tigers || LNA
| 48 || 12 || 20 || 32 || 47 || 8 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2004-2005 || SC Langnau Tigers || LNA
| 44 || 7 || 12 || 19 || 34 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2005-2006 || HC Lugano || LNA
| 23 || 2 || 1 || 3 || 16 || 16 || 0 || 3 || 3 || 6 
|-
| 2006-2007 || HC Lugano || LNA
| 24 || 3 || 1 || 4 || 10 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2006-2007 || HC Coire || LNB
| 8 || 2 || 2 || 4 || 8 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || GCK Lions || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || ZSC Lions || LNA
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 2008-2009 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 35 || 6 || 3 || 9 || 47 || 12 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 49 || 12 || 9 || 21 || 28 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 9 || 1 || 1 || 2 || 16 || 15 || 2 || 3 || 5 || 2  
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 20 || 0 || 1 || 1 || 10 || || || || ||  

| 324 || 46 || 54 || 100 || 242 || 113 || 6 || 18 || 24 || 44

| 249 || 70 || 138 || 208 || 233 || 30 || 11 || 16 || 27 || 30

Notes et références 

Naissance en février 1981
Naissance à Montréal
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du ZSC Lions
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Lugano
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Défenseur de hockey sur glace